DHH steht für:
 David Heinemeier Hansson, der Erfinder von Ruby on Rails
 Deutscher Hochseesportverband HANSA e. V., ein gemeinnütziger Verein, der auf Segelausbildung ausgerichtet ist
 Doppelhaushälfte, verschiedene, sich teils überschneidende Begriffe des Bauwesens
 Disneys Heimliche Helden, Comicreihe der Ehapa Comic Collection

Siehe auch:

DHH